

Особи 

 Сабах I — 1-й емір Кувейту
 Сабах IV — емір Кувейту

Топоніми 

 Сабах — другий за площею штат Малайзії

Інше 
 Сабах — малайзійський футбольний клуб, який представляє однойменний штат Сабах
 Сабах — азербайджанський футбольний клуб